Zakład Wodociągu Północnego – najmłodszy z trzech zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A uzdatniających wodę, położony w Wieliszewie ok. 35 km na północ od Warszawy. Został uruchomiony w roku 1986 – w 100. rocznicę powstania Wodociągów Warszawskich. Zaopatruje jedną trzecią mieszkańców stolicy.

Ujęcie wody 
Woda jest pobierana poprzez trójkanałowe ujęcie brzegowe z Jeziora Zegrzyńskiego, zasilanego przez rzeki Bug i Narew. Zbiornik ten wybrano w celu uniezależnienia stolicy od Wisły jako jedynego źródła wody surowej.

Woda z Jeziora Zegrzyńskiego jest jednak niezwykle trudna do uzdatniania. Główne przyczyny to duża zmienność jej jakości w ciągu roku oraz wysoka zawartość trudno usuwalnych związków organicznych pochodzenia naturalnego.

Flotacja ciśnieniowa w Zakładzie Wodociągu Północnego 
Badania przydatności flotacji ciśnieniowej dla procesu uzdatniania wody w zakładzie Wodociągu Północnego były prowadzone przez ponad 11 lat. Umowę na realizację podpisano 18 stycznia 2008 r. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2008 r., a ukończono w czerwcu 2010 r.

Inwestycja kosztowała 29,8 mln euro, a dofinansowanie unijne wyniosło 62% tej kwoty, tj. 18,5 mln euro.

Wprowadzenie do układu technologicznego uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego procesu flotacji ciśnieniowej zwiększyło skuteczność wstępnego usuwania planktonu oraz zmniejszyło zawartość związków organicznych w wodzie surowej nawet o 70%.

Technologia flotacji ciśnieniowej polega na wprowadzeniu do zbiornika z uzdatnianą wodą strumienia wody nasyconej powietrzem pod ciśnieniem. Powstające wówczas mikropęcherzyki powietrza przylegają do wytrąconych z wody zanieczyszczeń i wynoszą je na powierzchnię. Utworzona w ten sposób warstwa zanieczyszczeń jest łatwa do usunięcia.

Procesy technologiczne stosowane w Zakładzie Wodociągu Północnego 
 Sedymentacja w zbiornikach kontaktowych;
 koagulacja 1-go stopnia i flotacja ciśnieniowa;
 wstępne ozonowanie;
 okresowe dozowanie węgla aktywnego;
 koagulacja 2-go stopnia w pulsatorach;
 filtracja przez filtry pośpieszne piaskowe;
 korekta pH za pomocą wody wapiennej;
 dezynfekcja chlorem gazowym i dwutlenkiem chloru.

Zobacz też 
 Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

Bibliografia 
 Artykuł napisany na podstawie broszury wydanej przez MPWiK m.st. Warszawy z okazji otwarcia Zakładu Flotacji Ciśnieniowej w Wieliszewie – Flotacja ciśnieniowa w Zakładzie Wodociągu Północnego MPWiK S.A. m.st. Warszawy

Linki zewnętrzne 
 Opis Zakładu Wodociągu Północnego na stronie internetowej MPWiK m. st. Warszawa

Hydrologia Warszawy
Wieliszew